Guerville (Seine-Maritime)
 Guerville (Yvelines)

Desambiguações de topônimos